Alain Delon (1935-), acteur français.
 Alain-Fabien Delon (1994-), acteur français, fils d'Alain Delon et de Rosalie van Breemen.
 Alexandre Delon (1752-1802), dramaturge français.
 Anouchka Delon (1990-), actrice française, fille d'Alain Delon et de Rosalie van Breemen.
 Anthony Delon (1964-), acteur français, fils d'Alain Delon et de Nathalie Delon.
 Francis Delon (1950-), haut fonctionnaire français, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
 Jacques Delon (1752-1815), avocat et homme politique.
 Jean-Frédéric Delon (1778-1838), peintre français.
 Jules Delon-Soubeiran (1837-1900), homme politique français.
 Marc Delon (1957), écrivain français.
 Michel Delon (1947-), universitaire français.
 Nathalie Delon (1941-2021), actrice et metteur en scène française.
 Pierre Delon (1905-1984), syndicaliste français.

Voir aussi 
 Delon Armitage (1983-), joueur de rugby à XV trinidadien.

Pseudonyme 

 , rappeur américain.
Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin